Mecze Ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 wyłoniły 2 pary półfinałowe. Mecze odbyły się 4 i 5 lipca.

Mecze

Francja – Niemcy

Brazylia – Kolumbia

Argentyna – Belgia

Holandia – Kostaryka

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014